11-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 20 августа по 10 сентября, 1950 года.

Жюри 
 Марио Громо (председатель жюри, Италия),
 Умбро Аполлонио,
 Антонио Бальдини,
 Эрманно Контини,
 Пьеро Гадда Конти,
 Арутро Ланочита,
 Джан Луиджи Ронди,
 Тури Вазиле,
 Адон Зекчи (Италия)

Конкурсная программа 
 Das Vierte Gebot, режиссёр Эдуард фон Боршоди
 Свидание с удачей, режиссёр Эмиль Эдвин Райнерт
 Карусель, режиссёр Макс Офюльс
 Жизнь начинается завтра, режиссёр Николь Ведрес
 Орфей, режиссёр Жан Кокто
 Ce siècle à 50 ans, режиссёр Дениза Бачефф, Вернер Мальбран и Роланд Туаль
 Правосудие свершилось, режиссёр Андре Кайат
 Бог нуждается в людях, режиссёр Жан Деланнуа
 Frauenarzt Dr. Praetorius, режиссёр Карл Петер Гильман и Курт Гёц
 Epilog, режиссёр Хельмут Койтнер
 Синяя лампа, режиссёр Бэзил Дирден
 The Dancing Years, режиссёр Харольд Френч
 Семь дней до полудня, режиссёр Джон Боултинг и Рой Боултинг
 Give Us the Day, режиссёр Эдвард Дмитрик
 Gone to Earth, режиссёр Майкл Пауэлл и Эмерих Прессбургер
 Операция «Катастрофа», режиссёр Рой Уорд Бейкер
 Национальная тайна, режиссёр Сидни Гиллиат
 Out of Evil, режиссёр Джозеф Крумголд
 My Father’s House, режиссёр Герберт Клайн и Майер Левин
 Франциск, менестрель Божий, режиссёр Роберто Росселлини
 Стромболи, земля Божья, режиссёр Роберто Росселлини
 Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко..., режиссёр Луиджи Дзампа
 Первое причастие, режиссёр Алессандро Блазетти
 Domani è troppo tardi, режиссёр Леонид Могай
 El hombre sin rostro, режиссёр Хуан Бустильо Оро
 Sobre las olas, режиссёр Исмаэль Родригес
 Rosauro Castro, режиссёр Роберто Гавальдон
 Don Juan, режиссёр Хосе Луис Саэнс де Эредия
 В субботу вечером, режиссёр Рафаэль Хиль
 Bara en Mor, режиссёр Альф Шёберг
 Золушка, режиссёр Клайд Джероними, Уилфред Джексон и Хэмильтон Ласки
 Once a Thief, режиссёр В. Ли Уайлдер
 Асфальтовые джунгли, режиссёр Джон Хьюстон
 Сентябрьская афера, режиссёр Уильям Дитерле
 В клетке, режиссёр Джон Кромуэлл
 Вся королевская рать, режиссёр Роберт Россен
 Паника на улицах, режиссёр Элиа Казан

Награды 
 Золотой лев: Правосудие свершилось, режиссёр Андре Кайат
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Сэм Джаффе — Асфальтовые джунгли
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Элинор Паркер — В клетке
 Председательство в Совете премию за лучший итальянский фильм: Завтра будет слишком поздно, режиссёр Леонид Могуй.

Ссылки 
 11-й Венецианский кинофестиваль 
 Sito ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia

Август 1950 года
Сентябрь 1950 года
1950 год в Италии
Кинофестивали 1950 года